Чемпіонат Мальти з футболу 2020—2021 () — 106-ий сезон чемпіонату Мальти з футболу. Чемпіоном ввосьме став Хамрун Спартанс.

Вплив пандемії COVID-19 на першість 
10 березня 2021 року внаслідок спалаху чергової хвилі пандемії COVID-19 уряд країни прийняв рішення про призупинення будь-яких футбольних змагань на Мальті строком на один місяць.

9 квітня 2021 року сезон був припинений через пандемію COVID-19 на Мальті.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Прем'єр-ліга на сайті uefa
 Прем'єр-ліга Мальти на сайті soccerway

2021
Мальта
Мальта
2020 у Мальті
2021 у мальтійському спорті